A Sequence of Sonnets on the Death of Robert Browning – cykl liryczny angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomie Astrophel and Other Poems w 1894. Jest on poświęcony zmarłemu w 1889 poecie i dramaturgowi Robertowi Browningowi.

Przypisy

Bibliografia 
 
Sonety Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1894
Cykle sonetów